Andrzej Wasiak (1939–2004) – historyk
 Izabela Wasiak (1927–1990) – nauczycielka, wydawca "drugiego obiegu", działaczka oświatowa
 Jarosław Wasiak (ur. 1984) – polski lekkoatleta
 Jerzy Wasiak (1924–2012) – nauczyciel, pedagog specjalny
 Lidia Wasiak (ur. 1962) – Miss Polonia 1983
 Maria Wasiak (ur. 1960) – Minister Infrastruktury i Rozwoju w rządzie Ewy Kopacz
 Radosław Wasiak (ur. 1972) – polski piłkarz ręczny

Polskie nazwiska